Aníbal González (1876-1929), architecte et urbaniste espagnol ;
 Aníbal González (1963-), joueur chilien de football.